Савалас (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Савалас, Джордж (1924—1985) — американский актёр греческого происхождения.
 Савалас, Телли (1922—1994) — американский киноактёр, певец.